

Топоніми 
 Спарта — дорійське місто-держава Пелопоннесу.
 Спарта — сучасне грецьке місто, столиця ному Лаконія.
 Нова Спарта — селище в Україні, Середино-Будському районі Сумської області.

Спарта — місто, штат Джорджія
 Спарта — місто, штат Іллінойс
 Спарта — місто, штат Кентуккі
 Спарта — місто, штат Міссурі
 Спарта — місто, штат Нью-Йорк
 Спарта — місто, штат Північна Кароліна
 Спарта — місто, штат Теннессі
 Спарта — місто, штат Вісконсин
 Спарта — місто, штат Вісконсин
 Спарта — селище, штат Мічиган
 Спарта Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Спарта — селище, штат Огайо
 Спарта Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсільванія

Міфологія 
 Спарта — персонаж давньогрецької міфології на честь якої названо місто Спарта.

Спорт 
 Спарта (футбольний клуб, Прага) — один з найтитулованіших футбольних клубів Чехії.
 Спарта (футбольний клуб, Роттердам) — найстаріший футбольний клуб Нідерландів.
 Спарта (хокейний клуб, Прага) — чеський хокейний клуб.
 Спарта (Казімежа-Велька) — польський аматорський футбольний клуб

Інше 
 «Спарта» — проросійське збройне формування у Війні на Донбасі.

Див. також 
 Спартак (значення)